Riacho de Santana, un comune brasiliano dello stato di Bahia.
 Riacho de Santana, un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.